Thiago Farias Monte Monteiro (* 15. Juni 1981 in Fortaleza, Ceará) ist ein brasilianischer Tischtennisspieler. Mit den zahlreichen Gewinnen bei Panamerikameisterschaften, Panamerikanischen Spielen, Lateinamerikameisterschaften sowie dem Lateinamerika Cup zählt er zu den erfolgreichsten Tischtennisspielern Amerikas.

Karriere 
Monteiro kam durch seinen Vater, einen Tischtennistrainer, zum Tischtennis. Bis zum Alter von zwölf Jahren spielte er sowohl Tischtennis als auch Futsal. In beiden Sportarten gewann er jeweils zwei Landesmeisterschaften. Nachdem er 1993 seinen ersten nationalen Tischtennis-Titel gewonnen hatte, beschloss er, sich ausschließlich dieser Sportart zu widmen. 1998 trat er in die brasilianische Tischtennisnationalmannschaft ein. Dreimal vertrat er sein Land bei Olympischen Spielen, wo er sowohl im Einzel als auch mit der Mannschaft jedoch nie in die Nähe von Medaillenrängen kam. Monteiro ist achtzehnfacher lateinamerikanischer Meister und holte bei Panamerikanischen Spielen und -meisterschaften insgesamt zwölf Medaillen. Am World Team Cup nahm er viermal, am World Cup dreimal teil. Beim Lateinamerika Cup sicherte er sich zweimal die Goldmedaille. Seine höchste Platzierung mit Platz 59 in der ITTF-Weltrangliste erreichte er im September 2008. Der Brasilianer ist Rechtshänder und verwendet die Shakehand-Schlägerhaltung.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Offizielle Website von Thiago Monteiro (portugiesisch) (abgerufen am 12. Juli 2022)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Brasilien)
Panamerikaspielesieger (Tischtennis)
Südamerikaspielesieger (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Brasilien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Panamerikanischen Spielen (Brasilien)
Teilnehmer an den Südamerikaspielen (Brasilien)
Brasilianer
Geboren 1981
Mann